Der Tag (deutsch, Plural Tage) steht für:
 Tag, verschiedene Zeitspannen
 Tag (Bergbau), belichtete Oberfläche der Erde
 Tag (Reitwerk), Maß für Besitzanteile an einer Eisenproduktionsstätte

Das Tag (englisch für „Markierung“, Plural Tags) steht für:
 Tag (Informatik), Markierung oder Auszeichnung
 Tag (Baseball), Berühren eines Läufers durch einen Feldspieler mit dem Baseball
 Tag (Musik), angehängter Schlussteil bei Jazzstücken oder im Barbershop-Gesang
 Tag (Technik), Kennzeichnung von Bauteilen in technischen Systemen und Anlagen
 Tag, Kürzel eines Graffiti-Künstlers, siehe Graffiti-Jargon #T
 Tag, Kennzeichnung des Versionsstandes eines Entwicklungszweiges, siehe Versionsverwaltung #Terminologie
 ID3-Tag, Informationseinheit
 RFID-Tag elektromagnetisches Wechselfeld
 Protein-Tag, Marker in der Biochemie
 Tagless, textile Etikettierungsmethode
 Tag, Originaltitel der US-amerikanischen Actionkomödie Catch Me! (2018)
 im Englischen das Spiel Fangen

Tag ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Tag (* 1959), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Christian Gotthilf Tag (1735–1811), deutscher Kantor und Komponist
 Katrin Lea Tag (* 1972), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin
 Konrad Tag (1903–1954), deutscher Glasgraveur
 Willy Tag (1886–1980), deutscher Maler 

tag steht für:
 Tagoi (ISO-639-3-Code), kordofanische Sprache in Süd-Kordofan, Sudan

TAG steht für:
 TAG – A High School Splatter Film, japanischer Spielfilm (2015)
 Tegernsee-Bahn Aktiengesellschaft, siehe Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft
 TAG Immobilien, ehemals Tegernsee-Bahn Aktiengesellschaft
 TAG 7, ehemalige Lokomotive der Tegernsee-Bahn Aktiengesellschaft
 TAG Heuer, Uhrenmanufaktur aus der Schweiz 
 T.A.G., Text-Adventure-Generator, Autorensystem für die Erstellung Textadventures
 Tagesbetreuungsausbaugesetz, Gesetz zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder
 Tanganjika, historischer Commonwealth Games Ländercode (1962)
 Technical Architecture Group, Gremium des World Wide Web Consortiums
 Techniques d’Avant Garde, arabischer Konzern
 Teilautonome Arbeitsgruppe, Konzept der Personalzusammenarbeit
 Theater an der Gumpendorfer Straße, Mittelbühne Wiens
 Tiroler Autobus Gesellschaft, Busunternehmen in Südtirol
 Trans Austria Gasleitung, Erdgaspipeline
 Transportflieger-Ausbildungsgeschwader (Luftstreitkräfte der NVA)
 Tree Adjoining Grammar, computerlinguistische Grammatiken zur Verarbeitung natürlicher Sprachen
 Triglyceride, Triacylglycerole, Gruppe organisch-chemischer Verbindungen
 Flughafen Tagbilaran (IATA-Code), Philippinen

Siehe auch:
 Der Tag
 Ein ganz normaler Tag
 Ein Tag, Schweizer Film von Jacob Berger (2007)
 -tag (von Tagung) in Bundestag, Landtag, Reichstag usw., Bezeichnung für ein Parlament und/oder das Gebäude, in dem es tagt
 Tage
 Tagg
 Tagging
 Thuggee (auch Thag), historische indische Bruderschaft

TAG